Ромодан — смт, Полтавська область, Миргородський район
 Ромодан — село, Полтавська область, Лубенський район
 Ромодан — дільнична залізнична станція першого класу Полтавської дирекції Південної залізниці